Castelensi – abitanti di Castelo do Piauí
Castelensi – abitanti di Castelo
Castelensi – abitanti di Juan José Castelli (Argentina)